De overheidsuitgaven (ook staatsuitgaven genoemd) omvatten alle overheidsconsumptie en overheidsinvesteringen. 

De  overdrachtsuitgaven vallen buiten de staatsuitgaven.

Voetnoten

Macro-economie